Northamptonshire League 1899–1900 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Northamptonshire League, som i dag hedder United Counties League. Turneringen blev vundet af Rothwell Town Swifts FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division 1

Division 2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Northamptonshire League - 1895-1934  
 RSSSF - England - Lower Level Leagues - Lists of Champions - United Counties League

Noter 

Sæsoner i United Counties League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900